Trillo – sinonimo di squillo, suono della suoneria di un apparecchio come un telefono
 Trillo – in musica, un abbellimento che consiste nella rapida esecuzione di due note vicine in maniera alternata
 Trillo – tipologia di pasta casereccia (tipica del territorio della  Baronia) fregiantesi del marchio PAT
 Trillo – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Trillo – edizione italiana del gioco di carte tedesco Halli Galli
 Carlos Trillo – autore di fumetti argentino

Altri progetti